Il singolare dell'AAPT Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale Kristof Vliegen 6–2, 7–6 (7–3).

Teste di serie

  Wayne Ferreira (primo turno)
  Maks Mirny (secondo turno)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)

 Mariano Zabaleta (quarti) 
 Alberto Martín (quarti) 
 Olivier Rochus (primo turno) 
 Vince Spadea (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 2003
ATP Tour 2003